Club Atlético Gimnasia y Esgrima, da cidade de Mendoza.
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, da cidade de San Salvador de Jujuy.
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, da cidade de La Plata, em Buenos Aires.